Steuerkopf steht für:
 
 Steuerkopf, Teil des Fahrgestells eines Zweirads oder Trikes, siehe Lenkkopf
 Steuerkopf, Frontbereich eines Steuerwagens